Saint-Pantaléon (Lot)
Saint-Pantaléon (Vaucluse)
ook:
Saint-Pantaléon-de-Lapleau,  Corrèze 
Saint-Pantaléon-de-Larche,  Corrèze 
Saint-Pantaléon-les-Vignes,  Drôme